Типометрія або друкарська система вимірювань (від гр. týpos — відбиток, форма) — система мір для шрифтів і складальних матеріалів, що дозволяла складати з них смуги і складальні друковані форми заданих розмірів і розраховувати в оригіналі розміри таблиць, формул і інших складних складальних елементів у видавництвах і друкарнях.

Історія виникнення 
Історично склалося так, що друкарська справа отримала свій розвиток раніше, ніж метрична система була офіційно прийнята в більшості країн світу (крім Англії, США і деяких інших), тому в поліграфії стали застосовувати так звану друкарську систему вимірювань. Ця система розроблена 1785-го французьким шрифтоливарником Дідо, тому і систему вимірювань часто називали системою Дідо. В її основі закладений друкарський пункт, що дорівнює 1/72 французького дюйма, рівного 27,07 мм; таким чином один пункт дорівнює 0,376065 мм або = 0,376 мм. Похідними від пункта є більш крупні одиниці: 1 цицеро = 12 п.; 1 кв. = 48 п. = 4 цицеро; 1/2 кв. = 24 п. = 2 цицеро. Для переведення друкарської міри в метричну і навпаки можна було скористатися розробленими таблицями. Намагання привести друкарську систему у відповідність з метричною, задумана 1940-го в СРСР, не увінчалася успіхом, по-перше, тому, що для цього потрібно би було замінити всі складальні матеріали, які використовувались у друкарнях, змінити розмір відливних форм і інших деталей складальних машин, що було досить трудомістким і тривалим процесом, і, по-друге, тому, що метрична система не зручна для друкарень, так як міліметр доволі велика одиниця для вимірювання складальних матеріалів.

При монотипному складанні тексту, при фотоскладанні з використанням системи «Лінотрон», при виготовлення оригінал-макетів на складально-пишучих машинах ІБМ, у всіх програмах, які використовуються у сучасних комп'ютерах, застосовується англо-американська система вимірювань. В основу цієї системи покладений англійський дюйм, рівний 25,4 мм. Один пункт (point) дорівнює 1/72 дюйма, або 0,353 мм. Більш велика одиниця 1 пайка (ріса) дорівнює 12 п.(= 4,22 мм). В 1 мм міститься 2,85 п. Для переведення англо-американської системи вимірювань у друкарську користуються співвідношенням: 1 point = 0,9348 п.; 1 п. = 1,0697 points.

Див. також 
Типометрія 

Друкарство
Шрифти
Видавнича справа